La Comtesse (1991), film soviétique de Dmitri Chinkarenko ;
 La Comtesse (2001), bande dessinée d’Alain Dodier ;
 La Comtesse (2009), film franco-allemand de Julie Delpy.